Mattocks ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Mattocks (* 1980), maltesischer Fußballspieler
 John Mattocks (1777–1847), US-amerikanischer Politiker
 Samuel Mattocks (1739–1804), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch: Mattox, Maddox, Madox